«Танцо́вщица из И́дзу» (, Izu no odoriko; ) — шестая по счёту экранизация знаменитой классической новеллы Ясунари Кавабаты, лауреата Нобелевской премии по литературе (1968). Фильм снял режиссёр Кацуми Нисикава в 1974 году. С 1978 года фильм демонстрировался в кинопрокате СССР.

Сюжет 
Этот фильм переносит зрителя в Японию начала XX века. И вместе с главным героем картины — молодым студентом — мы присоединяемся к труппе бродячих артистов, шагающих по дорогам Японии в поисках скромного заработка. Эти нищие актёры сразу вызывают к себе симпатию своей скромностью и чувством такта. У них много своих бед, но держат они себя с достоинством и всегда искренне благодарны за помощь.

Студент Мидзухара присоединился к актёрам и пошёл вместе с ними не из праздного любопытства. Ему понравилась юная танцовщица Каору. А вскоре молодой человек искренне подружился и с её братом — Эйкити, талантливым актёром, ещё недавно выступавшим на сцене театра большого города. Смерть отца заставила Каору бросить учёбу в школе, а Эйкити ушёл из театра, и вот теперь они вместе с женой Эйкити, её сестрой и матерью зарабатывают деньги скромными представлениями в деревушках и городах.

Чистая и светлая любовь молодых людей обречена. И не потому, что Мидзухара должен возвращаться в город, на учёбу. Нет, просто юная танцовщица Каору в этом мире социальных предрассудков никогда не сможет стать его женой. Это понимают все. И молодые влюблённые тоже. Они расстаются, но свет их чистой любви останется в их душах на долгие годы…

В ролях 
 Момоэ Ямагути — Каору, танцовщица
 Томокадзу Миура — Мидзухара, студент
 Дзин Накаяма — Эйкити, брат Каору
 Томоми Сато — Киёко, его жена
 Ацуко Итиномия — Саюко
 Саюри Исикава — Окими
 Нами Мунаката — Ёсико
 Ёрико Танака — Сино
 Юмико Арисаки — Отоки
 Нэкохати Эдоя III — Тория
 Дзюкити Уно — рассказчик (голос за кадром)

Премьеры 
  — национальная премьера фильма состоялась 28 декабря 1974 года.
  — с января 1978 года фильм демонстрировался в прокате СССР.

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы 1974 года
Фильмы-мелодрамы Японии
Фильмы-драмы Японии
Экранизации рассказов
Фильмы Японии 1974 года